Coulterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coulterville (Illinois)
 Coulterville (Kalifornien)
 Coulterville (Tennessee)